Alma Thomas House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alma Thomas House (Washington, D.C.), NRHP-ID 86002923
 Alma Thomas House (Columbus, Georgia), NRHP-ID 09000270